Die Fußball-Landesklasse Brandenburg 1949/50 war die vierte Austragung der Fußball-Landesklasse Brandenburg. Nach Einführung der Fußball-Ostzonenliga (später DDR-Oberliga) in dieser Saison war die Landesklasse Brandenburg nur noch zweitklassig. Erstmals wurde die Liga eingleisig mit 14 Mannschaften ausgespielt. Nach Abschluss der Saison standen mit ZSG Textil Cottbus und ZSG Großräschen zwei Mannschaften punktgleich an der Spitze. In einem Entscheidungsspiel um die Brandenburger Meisterschaft setzte sich Großräschen mit einem 2:0-Sieg durch. Durch diesen Sieg durfte Großräschen an der Aufstiegsrunde zur DDR-Oberliga 1950/51 teilnehmen, scheiterte in dieser jedoch. Er stieg stattdessen mit drei weiteren Mannschaften in die neu gegründete  zweitklassige DDR-Fußball-Liga 1950/51 auf. Mit der ZSG Hennigsdorf gab es nur einen Absteiger. Mit der Bildung von Betriebssportgemeinschaften (BSG) traten mehrere Mannschaften unter neuem Namen auf.

Abschlusstabelle 

Entscheidungsspiel um Platz 1:

|}

Anmerkungen

Quellen 
 Landesliga Brandenburg 1949/50 bei f-archiv.de
 

Fußball-Landesklasse Brandenburg
Brandenburg